FK Banga (Futbolo klubas "Banga") je profesionalni nogometni klub iz Gargždai u Litvi. Natječe se u A ligi.

Povijest 
Osnovan je 1966. godine.

Uspjesi 
Nacionalni kup 
Finalist (3): 2011, 2014, 2019.

Sezoni

Boje kluba

Stadion 
FK Banga domaće utakmice igra na gradski stadionu (lt. Gargždų miesto stadionas), čiji je kapacitet 3.250 sjedećih mjesta.

Značajni igrači 
  Andrius Jokšas
  Arminas Narbekovas
  Tomas Tamošauskas
  Darius Žutautas
  Giedrius Žutautas
  Raimondas Žutautas
  Vaidas Žutautas

Treneri 
 Fabio Lopez (2008.)
 Valdas Ivanauskas (2008. – 2009.)
 Vytautas Jančiauskas (2009. – 2010.)
 Arminas Narbekovas (2009. – 2012.)
 Vaidas Žutautas (2012. – 2013.)
 Vaidas Žutautas (2013. – 2014.)
 Maksim Tiščenko (2014. – 2015.)
 Vaidas Žutautas (2015. – 2016.)
 Tomas Tamošauskas (2017. – 2021.)
 David Afonso (2021.–)

Izvori

Vanjske poveznice 
 FK Banga oficialna str. (lt)
 A lyga of. str.

Banga Gargždai